Iso Ristisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Ristisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Iso Ristisaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Iso Ristisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar